Ел Константе има више значења:

 Ел Константе (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Константе (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику